Ханс Кристиан Браннер (, 1903-1966) — датский писатель и переводчик.

Биография 
Браннер родился 23 июня 1903 в Ордрупе  в семье учителя.В 1921 году окончил гимназию. Прежде чем стать писателем, он был артистом, работал в книжных издательствах. Дебютировал в 1936 г. романом «Игрушки». Самым значительным произведением писателя датская и европейская критика по праву считает роман «Никто не знает ночи» (1955). По собственному признанию писателя, в молодые годы, одним из его любимых писателей был Кнут Гамсун. Сказалось на его творчестве и увлечение учением З. Фрейда.
Рассказы и новеллы Браннера 50—60-х гг. пронизаны стремлением показать поиски выхода из кризисной ситуации, протестом против «осреднения» человека современным обществом, против «закостенения в бесчеловечности». В эти же годы Браннер пишет социальные и психологические радио- и телепьесы, принесшие ему несколько премий в Дании и других Скандинавских странах.
Умер Браннер 23 апреля 1966 в Копенгагене.

Произведения 
 1936 — антифашистский роман «Игрушки»
 1937 — роман «Ребенок играет на берегу»
 1939 — сборник рассказов «Скоро нас не будет»
 1941 — роман «Мечта о женщине»
 1944 — сборник рассказов «Две минуты молчания»
 1949 — психологический роман «Наездник»
 1952 — пьеса «Наездник»
 1952 — пьеса «Братья и сёстры»
 1955 — реалистический роман «Никто не знает ночи»
 1958 — пьеса «Фермопилы»
 1963 — сборник рассказов «Ариэль»

На русском языке 
 Ингеборг. В кн.: Рассказы скандинавских писателей. М., 1957.
 Власть денег. // "Иностранная литература", 1959.№ 6.
 Две минуты молчания. М., 1960.
 Корабль: Рассказы.Пер. с датского. Сост.О.Рождественского.Предисл.Э.Переслегиной. - М.: Известия, 1987.- 160 с.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. Т.1. М.,1962. -С.723-724.
 E. Skyum-Nielsen: Hans Christian Branner. 1980

Ссылки 
 

Писатели Дании
Датские писатели
Члены Датской академии